Сезон 2017 года — это 98-й по счёту сезон в истории Национальной Футбольной Лиги. Игры начались в четверг, 7 сентября 2017 года, с ежегодной кик-офф игры. В кик-оффе участвовали команды прошлогоднего Супербоула Нью-Ингленд Пэтриотс и Атланта Фэлконс.

Изменения в составах команд 
Официально сезон стартовал 9 марта 2017 года в 16-00. Но уже с 7 марта, клубы начинали контактировать с агентами игроков, предлагая им новые контракты или продлевая старые. Все контракты на сезон должны быть заключены до 9 марта.

Свободные агенты 
На начало сезона как свободные агенты всего числилось 496 игроков.

Драфт 

Драфт проходил с 27 — 29 апреля в Филадельфии. В этом сезоне первый пик был предоставлен команде Cleveland Browns, в котором они выбрали Майлса Гаррета (Myles Garrett).

Регулярный сезон 
Регулярный сезон будет состоять из 256 игр в течение 17 недель. Первая игра состоится в четверг 7 сентября 2016 года.

Игровая формула
Под игровой формулой в НФЛ подразумевается, то что каждая команда из дивизиона проведет по две встречи (одну дома, одну на выезде) с тремя другими командами. В дополнение, каждая команда сыграет против четырёх команд другого дивизиона из другой конференции. Подобная формула меняется каждый год.

На этот сезон была следующая формула:

Дивизионы 
АФК = Американская футбольная конференция, НФК = Национальная футбольная конференция

Конференции

Результаты встреч 

''Время указано по часовому поясу UTC−05:00.

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт НФЛ

НФЛ в сезоне 2017
Сезоны НФЛ